Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening, voorheen Kleinschalige Wateraanvoervoorziening
Kwa (taal), een taalfamilie
Kwa (rivier), een rivier in Angola
een Star Wars-ras; zie Lijst van rassen uit Star Wars (K-O)